Terajima est un patronyme japonais porté notamment par les personnalités suivantes :
 Shinobu Terajima (1972-), une actrice japonaise ; 
 Susumu Terajima (1963-), un acteur japonais.